Polik peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Łódź
 Polik, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Polik, village du powiat de Garwolin
 Polik, village du powiat de Sierpc